Махуика — богиня огня и бабушка Мауи у маори; бог огня и дедушка Мауи в мифах Туамоту и Маркизских островов.
 Махуика — подводный кратер, предположительно метеоритно-ударного происхождения.